Amerikai Egyesült Államok
 Veazie (Louisiana)
 Veazie (Maine)
 Veazie (Washington)

Nevek
 Veazie, családnév